«Playa Grande» puede referirse a:

Toponimia

en Argentina 
 Playa Grande, balneario perteneciente a San Clemente del Tuyú, localidad de la provincia de Buenos Aires.
 Playa Grande, playa de Mar del Plata, ubicada en la Costa Atlántica. También es el nombre del barrio donde se ubica esta playa.

en Costa Rica 
 Playa Grande, playa, balneario turístico y reserva natural de la tortuga baula - en la provincia de Guanacaste.

en Guatemala 
 Playa Grande, cabecera municipal del municipio de Ixcán, en el departamento del Quiché.

en Uruguay 
 Playa Grande, balneario del Departamento de Maldonado.